La Prva liga Republike Srpske 2008-2009 è stata la quattordicesima edizione del campionato della Repubblica Srpska, la settima come seconda divisione del campionato bosniaco di calcio.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Premijer Liga 2009-2010.
      Retrocesso in Druga liga Republike Srpske.
      Escluso dal campionato.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Premijer Liga 2008-2009
 Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine 2008-2009
 Kup Bosne i Hercegovine 2008-2009
 Kup Republike Srpske 2008-2009

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 Scheda su futbol24
 fsrs
 rs-sport 
 bihsoccer

Calcio nel 2008
Calcio nel 2009
Edizioni della Prva liga Republike Srpske